Thule-sagen kan referere til en række forskellige sager med relation til Thule Air Base ved Thule i Grønland.

Følgende sager benævnes Thule-sagen:

 Thule-sagen (tvangsflytning) – En erstatningssag som blev rejst med krav om erstatning til de folk som i 1953 blev tvangsforflyttet fra deres boplads Dundas (Uummannaq) på grund af dens tætte beliggenhed til Thule Air Base. De i alt 127 "Thule"-boere fik blot tre dages varsel til at forlade deres århundreder gamle boplads til en nordligere bygd (Qaanaaq).

 Thule-sagen (1968) – Efterspillet i 1968 til Thuleulykken, hvor et amerikansk B-52 bombefly, 21. januar 1968 styrtede ned på isen i North Star Bay i nærheden af Thule Air Base med kernevåben om bord.
 Thule-sagen (thulearbejderne) – En sag rejst af tidligere arbejdere på Thule Air Base, der hjalp i forbindelse med oprydningen efter Thuleulykken.
 Thule-sagen (1995) – En politisk sag som følge af offentliggørelsen af, at Danmark under Den kolde krig officielt tilkendegav, at Danmark ikke accepterede atomvåben på dansk jord, men reelt accepterede tilstedeværelsen af amerikanske atomvåben i Grønland.

Journalist Poul Brink har i sin bog "Thule-sagen – løgnens univers" gennemgået sagerne.

Se også 
 Poul Brink, Thulesagen, løgnens univers, 
 
 

Grønlands historie
Danmarks politik